Universidad del Mediterráneo puede referirse a las siguientes universidades:

Universidades 

 Universidad Mediterránea (Univerzitet Mediteran), fundada en 2006, ubicada en Podgorica, capital de Montenegro.
 Universidad del Mediterráneo (Akdeniz Üniversitesi), fundada en 1982, ubicada en Antalya, Turquía.